Sancio – cognome italiano
 Sancio – nome di persona spagnolo